Champion (del inglés champion, "campeón") hace referencia a varios artículos:

Compañías
 Champion (marca), marca estadounidense de ropa deportiva;
 Champion (supermercado), cadena francesa de supermercados;
 Champion Spark Plug, marca estadounidense de piezas automotrices, tanto de calle como deportivas, reconocida por patrocinar eventos de automovilismo en el mundo, se destaca por la venta de bujías;

Deportes
 Champion de Chile, campeonato nacional de rodeo;

Música
 Champion (banda), grupo estadounidense de hardcore;
 Champion (canción) (2017), de Fall Out Boy.

Cine
 The Champion, película de Charles Chaplin.
 El ídolo de barro (Champion en inglés), película de Mark Robson.

Apellido
 Gower Champion, actor estadounidense.
 John Champion, productor de cine estadounidense.
 Will Champion, baterista inglés.

Además